Sapote (von nahuatl tzápotl) bezeichnet verschiedene Früchte:
 Breiapfelbaum (Manilkara zapota)
 Gelbe Sapote, Canistel (Pouteria campechiana)
 Große Sapote (Pouteria sapota)
 Schwarze Sapote (Diospyros nigra)
 Südamerikanische oder Kolumbianische Sapote, Chupa-Chupa  (Matisia cordata)
 Weiße Sapote (Casimiroa edulis)